Scurtești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Scurtești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Scurtești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova